Холокост в Ми́нском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Минского района Минской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
Минский район был полностью оккупирован немецкими войсками в конце июня 1941 года, и оккупация продлилась более трёх лет — до июля 1944 года. Нацисты включили Минский район в состав территории, административно отнесённой в состав генерального округа Белорутения рейхскомиссариата Остланд.

Вся полнота власти в районе принадлежала зондерфюреру — немецкому шефу района, который подчинялся руководителю округи — гебитскомиссару. Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из белорусских и
польских коллаборационистов.

Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. «Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) повторялись множество раз во многих местах. В тех населенных пунктах, где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения, используя на тяжелых и грязных принудительных работах, от чего многие узники умерли от непосильных нагрузок в условиях постоянного голода и отсутствия медицинской помощи.

За время оккупации практически все евреи Минского района были убиты, а немногие спасшиеся в большинстве воевали впоследствии в партизанских отрядах.

Тысячи евреев в районе были убиты в концентрационном лагере в Дроздах, в лагере смерти в Тростенце и в других местах.

Гетто 

Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

Реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, немцы создали на территории района 3 гетто.
 В гетто посёлка Заславль (осень 1941 — 29 октября 1941) были убиты более 150 евреев.
 В гетто города Минск (19 июля 1941 — 21 октября 1943) были замучены и убиты более 105 000 евреев.
 В гетто деревни Острошицкий Городок (лето 1941 — осень 1941) были убиты несколько сотен евреев.

Гетто в Заславле 
Посёлок Заславль был захвачен немцами 28 (29) июня 1941 года, и оккупация продлилась более трёх лет — до 4 июля 1944 года.

Осенью 1941 года немцы согнали всех ещё живых евреев Заславля в гетто, под которое отвели здание бывшей казармы советских пограничников. Гетто было обнесено забором и круглосуточно патрулировалось. Узникам запрещалось выходить за пределы гетто, при этом никакой еды они не получали.

Нацисты очень серьёзно относились к возможности еврейского сопротивления, и поэтому в большинстве случаев в первую очередь убивали в гетто или ещё до его создания евреев-мужчин в возрасте от 15 до 50 лет — несмотря на экономическую нецелесообразность, так как это были самые трудоспособные узники. Из этих соображений 26 и 27 сентября 1941 года нацисты убили всех еврейских мужчин в Заславле.

29 октября 1941 года всем евреям из гетто (около 150 человек) приказали погрузиться на гужевые повозки якобы для переселения в Минск. Всех их вывезли из Заславля и расстреляли в лесу у заранее вырытой ямы.

В 2006 году на братской могиле последних узников Заславльского гетто был установлен памятник.

В 1995 году в лесу рядом со станцией железной дороги Крыжовка было обнаружено место расстрела 40 евреев из Заславля в 1944 году.

Гетто в Острошицком Городке 
Перед войной евреи составляли не менее половины жителей деревни Острошицкий Городок.

Евреев местечка — несколько сотен человек — согнали в гетто и осенью 1941 года расстреляли.

Случаи спасения и «Праведники народов мира» 
В Минском районе 137 человек были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны»:

 В городе Минске звание получили 127 человек.

В других населенных пунктах Минского района звание получили ещё 10 человек:

 Заустинская Надежда — за спасение Левиной (Могилевской) Галины в деревне Строчица.
 Капустинские Михаил и Анастасия — за спасение Соршера Евеля в деревне Боровляны.
 Пехота (Новицкая) Татьяна и Зюликова (Новицкая) Галина — за спасение Руховец Ирины и её дочери Юркевич (Руховец) Инессы в деревне Гузгаловка.
 Хмыз Прасковья — за спасение Левиной (Горадкевич) Аллы в деревне Вишневка.
 Тумиловичи Казимир и Галина — за спасение Жилинского Анатолия, Брук Берты и Клары (Ляли) в Минске и Заславле.
 Шунейко Виктор и Наталья — за спасение Рубенчика Абрама в Минске и деревне Старое Село.

Память 
Существуют и частично опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Острошицком Городке и в Минском гетто.

Памятники убитым евреям района установлены:
 в Минске (11 памятников и 2 мемориальные доски);
 мемориал на месте лагеря смерти Тростенец;
 мемориальная плита на месте лагеря в Дроздах;
 памятник в Заславле;
 мемориальный комплекс узникам гетто в деревне Озерцо

Примечания

Источники 
Книги и статьи
 
 
 
 
 Л. Смиловицкий. Гетто Белоруссии — примеры геноцида (из книги «Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944 гг.»)
 ;

Архивные источники
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ):
 фонд 359, опись 1, дело 8, листы 1-2;
 фонд 861, опись 1, дело 8, листы 24-29;
 фонд 4683, опись 3:
 дело 937, листы 6-7;
 дело 938, лист 84;
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ):
 фонд 7021, опись 87:
 дело 6, лист 21;
 дело 123, лист 13;
 Государственный архив Минской области (ГАМО):
 фонд 623:
 опись 1, дело 51, лист 12;
 опись 2, дело 68;
 Федеральный архив Кобленца 9кс/62, дела юстиции и нацистских преступлений (т. 19, текущий № 552) отчёт об акции в Минске и Койданове 1-3 марта 1942 г.

Дополнительная литература
 Л. Смиловицкий, «Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944 гг.», Тель-Авив, 2000
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

Гетто в Белоруссии
Минский район